Ocker steht für:
 die Farbe Ocker

Ocker ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Ocker (1923–2015), deutscher Sänger
 Karsten Ocker (1945–2015), deutscher Arbeitsmediziner und Sanitätsoffizier, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr
 Julia Ocker (* 1982), deutsche Trickfilm-Regisseurin, Designerin und Autorin
Siehe auch:
 Ockert
 Oker